El término solidaridad  puede referirse, en esta enciclopedia:

 en la sociología, a la solidaridad, el sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes;
 al principio de solidaridad, dentro de la Doctrina Social de la Iglesia Católica;
 a los derechos de solidaridad o derechos de los pueblos, la tercera generación de derechos humanos;
 en el Derecho, a la obligación solidaria;

Política 
a Solidaridad (Solidarność), un sindicato que pasó a convertirse en partido político de Polonia;
a Solidaridad, un movimiento político de Rusia;
a Solidaridad, un partido político de Venezuela;
a Solidaridad Española, un partido político de España;
a Solidaridad, sindicato español relacionado con Vox.
a Solidaridad, un partido político de Brasil;
a Solidaridad Independiente, otro partido político de Venezuela;
al Partido Solidaridad Nacional, un partido político de Perú;
a Solidaridad, oficialmente Solidarity – Scotland's Socialist Movement, un partido político de Escocia;
a Solidaridad Internacional Libertaria, una red de organizaciones anarquistas;
a Solidaridad, movimiento estudiantil de la Pontificia Universidad Católica de Chile;
a La Solidaridad, una sociedad y una publicación del mismo nombre de los intelectuales filipinos;
a La Solidaridad, un semanario anarquista madrileño de 1870;

Política y periodismo
 a Solidaridad Obrera, nombre de varios sindicatos y un periódico anarquista;

Localidades 
a Solidaridad, un municipio del estado de Quintana Roo, México;

Literatura 
a Solidaridad, una novela de Vicent Navarro;

Tecnología 
a los Satélites Solidaridad, dos satélites de comunicaciones mexicanos.